Самый красивый конь:

 Самый красивый конь — книга Бориса Алмазова.
 Самый красивый конь — советский фильм, снятый по этой книге.